

Lokalizacje

Chorwacja 
 Severin – gmina w komitacie bielowarsko-bilogorskim

Niemcy 
 Severin – dzielnica gminy Domsühl w kraju związkowym Meklemburgia-Pomorze Przednie, w powiecie Ludwigslust-Parchim

Rumunia 
 Drobeta Turnu Severin – miasto
 Caraș-Severin – okręg

Osoby 
 Adrian Severin – rumuński polityk
 Erik Severin – szwedzki curler
 Scott Severin – szkocki piłkarz
 Tim Severin – brytyjski podróżnik

Inne 
 Severin Elektrogeräte – producent sprzętu AGD z siedzibą główną w Niemczech
 Severin Films – amerykański producent filmowy

Zobacz też 
 Saint-Séverin